Organizacja Orła Białego – polska konspiracyjna organizacja wojskowa w czasie II wojny światowej, utworzona we wrześniu 1939 w Krakowie, w czerwcu 1940 scalona z ZWZ.
 Ordre de Bataille – schemat organizacyjny wojsk lub ich części.
 Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej